Фредгольм, Эрик Ивар — шведский математик, профессор Стокгольмского университета.
 Фредгольм — небольшой ударный кратер в области западного побережья Моря Кризисов на видимой стороне Луны.

См. также 
 Теория Фредгольма — раздел теории интегральных уравнений, изучающий интегральные уравнения Фредгольма.